Аргвани — село в Гумбетовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Аргванинский“».

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северо-востоку от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

История 
В 1839 году село было взято штурмом царскими войсками.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района